Тласкала — штат у Мексиці;
 Тласкала (Тласкала-де-Хікотенкатль) — адміністративний центр штату Тласкала;
 Тласкала (Тлашкала) — історичне місто-держава на території сучасної Мексики.

Також може означати:

 Тлашкаланці (тлашкальтеки) — народ, що населяв Тлашкалу у доколумбову епоху.